HMS Bulldog es el nombre de los siguientes buques de guerra del Reino Unido:
 HMS Bulldog (H91), destructor de la clase B, en servicio de 1931 a 1946.
 HMS Bulldog (fragata Tipo 31), fragata Tipo 31, en construcción.